Raúl Cuenca es una de las parroquias en las que se divide el municipio Municipio Valmore Rodríguez del estado venezolano de Zulia.

Recibe su nombre en honor al Doctor en Filosofía y Letras, profesor y autor Zuliano Raúl Cuenca (1866 -1945).

Ubicación 

La parroquia Raúl Cuenca se encuentra ubicada entre el Municipio Lagunillas al norte, el Estado Falcón al este, el Municipio Baralt al sur y el Lago de Maracaibo al oeste.

Geografía 

La Parroquia Raúl Cuenca ocupa el piedemonte de la Serranía de Ziruma, entre los ríos Pueblo Viejo y Machango y sus embalses, incluyendo la zona forestal protegida.

Poblaciones 

Dentro de la parroquia Raúl Cuenca se encuentran las poblaciones de:

 El Corozo Capital de la Parroquia
 Sabana de Machango
 Plan Bonito
 Sabana Libre
 Sipayare
  El Remolino

Turismo 

La Parroquia Raúl Cuenca cuenta con el parque y reserva forestal de Pueblo Viejo o Burro Negro, alrededor de la represa del mismo nombre, adaptado para días de campo y paseos.

Economía 

La economía de la parroquia se basa en la agricultura y la ganadería.

Zona Residencial 

La parroquia está ocupada por caseríos rurales cuya actividad gira en torno a la agricultura y la ganadería, las abundantes lluvias, los ríos y las 2 represas favorecen estas actividades.

Vialidad y Transporte 

La vía principal de la parroquia es la carretera Lara – Zulia que pasa por los caseríos de Plan Bonito, El Corozo y Sabana de Machago. Otra vía importante es la que conecta la Lara – Zulia con Bachaquero, llamada carretera Bachaquero – El Venado, las demás son vías rurales.

Existen líneas que conectan la parroquia con otras poblaciones del municipio como Bachaquero – Plan Bonito (logo amarillo, letras negras).

Sitios de Referencia 

 Embalse Pueblo Viejo
 Embalse Machango

Referencias 

 Memoria Geográfica de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Humberto Ochoa Urdaneta
 Atlas del Estado Zulia. Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero

Raúl Cuenca